

Persone
Christian Lemmerz (*1959) – artista tedesco-danese
Johann Lemmerz (1878-1952) – progettista e imprenditore tedesco
Paul Lemmerz (1907-1977) – imprenditore tedesco
Petra Lemmerz (*1957) – pittrice tedesca

Aziende
Hayes Lemmerz, azienda fondata da Johann Lemmerz